Sihla – wieś na Słowacji w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Brezno
 Sihla – szczyt w Górach Lewockich na Słowacji